Precious (banda) - girl band pop britânica
Precious (filme) - filme de 2009 dirigido por Lee Daniels

Desambiguação